Raupenstrauch ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Raupenstrauch (1859–1943), österreichischer Erfinder und Apotheker
 Harald Raupenstrauch (* 1961), österreichischer Ingenieur, Wärmetechniker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Rautenstrauch